Новорусский — фамилия и топоним:

 Новорусский, Михаил Васильевич (1861—1925) — российский революционер и писатель.
 Новорусский — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.